Porywcze serce (film 1983) − amerykański film obyczajowy
 Porywcze serce (film 1965) − amerykański western
 Porywcze serce (film 1949) − brytyjski film dramatyczny